Прокажена може да се отнася за:

 Прокажена – роман на Хелена Мишкувна
 Прокажена – полски филм от 1926 г.
 Прокажена – полски филм от 1936 г.
 Прокажена – полски филм от 1976 г.
 Прокажена – полски сериен филм 1999–2000 г.